Милоевич, Никола (род. 1981) — сербский футболист, вратарь
 Милоевич, Никола (род. 1995) — сербский теннисист